Liga nogometnog saveza područja Slavonska Požegaza sezonu 1973./74.  predstavljala je pretposljednji rang natjecanja, odnosno ligu petog stupnja prvenstva Jugosjlavije. Prvenstvo se igralo dvokružno. NK Zvijezda Kaptol zbog nedostatka finacijskih sredstava i loše infrastrukture nije igrala kvalifikacije za Slavonsku nogometnu zonu. Iz lige nije nitko ispao u niži rang jer se sljedeće sezone liga proširila na 14 momčadi.

Tablica

Unutrašnje poveznice 
 Slavonska zona Posavska skupina 1973./74.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Nikola Brekalo, Ivica Šulc, Stjepan Marković: 80 godina nogometa u Jakšiću (1932. – 2012.), Jakšić, 2012.
 Jelenko Topić; Pola stoljeća nogometa: Nšk velika 1929. - NK Papuk 1979.
 M.Nosić; Zvijezda 1938. – 1978., Kaptol, 1978.
  

1973-74
Slavonska Požega
1973-74 Slavonska Požega